Выжлеи — село в городском округе Перевозский Нижегородской области.

География 
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 110 км, до административного центра города Перевоз — 13 км.
 Часовой пояс

История 
До 31 мая 2017 года входило в Центральный сельсовет.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100% из 13 человек.

Примечания 

Населённые пункты Перевозского района